Este nombre ha sido utilizado por varias princesas francesas pertenecientes a una rama menor de los Capetos que llegó a ocupar el trono francés.

Juana de Valois, condesa de Henao (1294 - 1342), hija de Carlos de Valois.
Juana de Valois, condesa de Beaumont (1304 - 1363), hija de Carlos de Valois.
Juana de Valois, reina de Navarra (1343 - 1373), hija de Juan II de Francia.
Juana de Valois, duquesa de Bretaña (1391 - 1433), hija de Carlos VI de Francia.
Juana de Valois, duquesa de Borbón (1435 – 1482), hija de Carlos VII de Francia.
Juana de Valois, duquesa de Berry (1464 - 1505), santa e hija de Luis XI de Francia.
Juana de Valois (1556), hija de Enrique II de Francia.

También:
Juana de Valois (1899 - 1995), religiosa canadiense.
Jeanne de Valois-Saint-Rémy (1756 – 1791), noble francesa.